Бабаджаня́н () — вірменське прізвище.

Відомі носії 
 Бабаджанян Амазасп Хачатурович (1906—1977) — головний маршал бронетанкових військ, Герой Радянського Союзу.
 Бабаджанян Арно Арутюнович (1921—1983) — вірменський радянський композитор і піаніст.
 Бабаджанян Микола Артемович — український науковець, лауреат Державної премії України в галузі науки й техніки.
Вірменські прізвища